Parco della Musica indica
 Auditorium Parco della Musica di Roma
 Parco della musica e della cultura di Firenze
 Parco della Musica di Cagliari